Vilhelm II av Preussen kan syfta på:

 Fredrik Vilhelm II av Preussen, kung av Preussen och kurfurste av Brandenburg från 1786
 Vilhelm II av Tyskland, tysk kejsare och kung av Preussen från 1888